Chiesa di Santa Maria del Pianto a Napoli
 Chiesa di Santa Maria del Pianto a Padova, meglio nota come Chiesa di Santa Maria del Torresino
 Chiesa di Santa Maria del Pianto a Roma
 Chiesa di Santa Maria del Pianto a Venezia